Lostanges steht für:

 Lostanges, französische Gemeinde im Département Corrèze
 Lostanges (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht
 Blancher (Adelsgeschlecht) (Blancher-Pierrebuffière de Lostanges), französisches Adelsgeschlecht  
 Nengonengo, auch Île Lostange, eine Insel in Französisch-Polynesien

Lostanges ist der Familienname folgender Personen:

 Claude de Blancher de Pierrebuffière († März 1691), Marquis von Lostanges, französischer General.
 Charles, Graf von Lostanges († 1704), kurfürstlich-brandenburgischer Oberst 
 Arnaud-Louis-Charles-Rose de Lostanges (1759–1836), französischer Seeoffizier
 Henri de Lostanges (1755–1807), französischer General